Граф Ллойд Джордж Дуйворский () — аристократический титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 12 февраля 1945 года для известного либерального политика Дэвида Ллойда Джорджа (1863—1945). Он занимал должности канцлера казначейства (1908—1915) и премьер-министра Великобритании (1916—1922). Вместе с титулом графа он получил титул виконта Гвинеда из Дуйвора в графстве Карнарвоншир (пэрство Соединённого королевства).

По состоянию на 2010 год, обладателем графского титула является его правнук, 4-й граф Ллойд Джордж Дуйворский (род. 1951), сменивший отца в 2010 году.

 Достопочтенный Гвилим Ллойд-Джордж, 1-й виконт Тенби (1894—1967), младший сын 1-го графа от первого брака, депутат Палаты общин от Пембрукшира и Севера Ньюкасл-апон-Тайна, министр топлива и энергетики (1942—1945), министр продовольствия (1951—1954) и министр внутренних дел (1954—1957). В 1957 году для него был создан титул виконта Тенби
 Его дочь Меган Ллойд Джордж (1902—1966), депутат Палаты общин от Англси и Карматена

Графы Ллойд-Джорджа Дуйворские (1945) 
 Дэвид Ллойд Джордж, 1-й граф Ллойд-Джордж Дуйворский (17 января 1863 — 26 марта 1945), старший сын Уильяма Джорджа и Элизабет Ллойд
 Ричард Ллойд Джордж, 2-й граф Ллойд-Джордж Дуйворский (15 февраля 1889 — 1 мая 1968), старший сын предыдущего
 Оуэн Ллойд Джордж, 3-й граф Ллойд-Джордж Дуйворский (28 апреля 1924 — 29 июля 2010), единственный сын предыдущего
 Дэвид Ричард Оуэн Ллойд Джордж, 4-й граф Ллойд-Джордж Дуйворский (род. 22 января 1951), старший сын предыдущего
 Наследник: Уильям Александр Ллойд Джордж, Виконт Гвинед (род. 16 мая 1986), старший сын предыдущего.

См. также 
 Виконт Тенби
 Фрэнсис Стивенсон

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com 

Ллойд Джордж Дуйворский
Ллойд Джордж Дуйворский